Rotes Kreuz steht für:

 eine internationale medizinische Hilfsorganisation bzw. ihr Symbol, siehe Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
 diverse nationale Rotkreuzgesellschaften, siehe Nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaft und Liste der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften

Rotes Kreuz heißen folgende geographische Objekte:
 Rotes Kreuz (Hochschwarzwald), 1080 m, Pass im Hochschwarzwald
 Rotes Kreuz (Taunus), 688 m, Pass im Hochtaunus
 Rotes Kreuz (Gemeinde Raab), Ortsteil der Gemeinde Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Flurkreuze:
 Rotes Kreuz (Darmstadt)
 Rotes Kreuzchen (Hochkirchen), Gemeinde Nörvenich, Nordrhein-Westfalen
 Rotes Kreuz Berlagasse, Strebersdorf, Wien
 Rotes Kreuz (Votivkreuz Oberlaa), Oberlaa, Wien
 Rotes Kreuz (Heppenheim)
sowie
 Krankenhaus Rotes Kreuz – mehrere Spitäler

Das Rote Kreuz steht speziell für:
 Das Rote Kreuz, österreichische Monatszeitschrift (1905–1917)
 Das Rote Kreuz (Schweiz), Organ des Schweizerischen Centralvereins vom Roten Kreuz, des Schweizerischen Militärsanitätsvereins und des Samariterbundes (1894–1948)

Siehe auch:
 Rotkreuz
 Rotenkreutz, Rothenkreuz
 Beim Roten Kreuz (Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg)